Tomb Raider puede hacer referencia a:

 Tomb Raider, serie de videojuegos y películas.
 Tomb Raider (1996), primer videojuego de la serie.
 Tomb Raider (2013), noveno videojuego de la serie.
 Lara Croft: Tomb Raider (1992), película ambientada en la serie homónima.
 Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1998), secuela de la película de 1992.
 Tomb Raider (2011), película reboot.